«Месть подружек невесты» () — комедийная мелодрама производства канала ABC Family, режиссёр — Джеймс Хейман. Мировая премьера состоялась 18 июля 2010 года.

Сюжет 
Когда Эбигейл и Паркер возвращаются из Нью-Йорка в город своего детства, они узнают, что их лучшая подруга Рэйчел — подружка невесты на свадьбе Кейтлин и Тони, того самого Тони, который раньше был парнем Рейчел. Эбигейл и Паркер решили взять дело в свои руки. Пока мама невесты Оливия старается устроить для своей дочери совершенную свадьбу, они заставляют Кейтлин сделать их подружками невесты, для того, чтобы сорвать свадьбу. Удастся ли им это при строгом контроле Оливии? Будут ли Рейчел и Тони снова вместе?

В ролях 
 Джоанна Гарсиа
 Рэйвен-Симоне
 Анжелина Сордз
 Лиль Брокато
 Бриттани Исибаси
 Бет Бродерик
 Вирджиния Уильямс

Награды 
Фильм был номинирован на премию  в категории телефильмов и мини-сериалов, но проиграл фильму ужасов «». Также фильм «Месть подружек невесты» входил в номинацию «Лучший семейный телефильм» премии People’s Choice Awards.

Примечания

Ссылки 
 Рецензии
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года